Hopman Cup 2009 byl 21. ročníkem Hopman Cupu, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se ho 8 týmů Světové skupiny včetně vítěze asijské kvalifikace.

Turnaj se konal od 3. do 9. ledna 2009 v australském Perthu.

Obhájcem z roku 2008 bylo družstvo Spojených států amerických.

Týmy a nasazení 
  – Meghann Shaughnessyová / James Blake
  – Dinara Safinová / Marat Safin
  – Alizé Cornetová / Gilles Simon
  – Casey Dellacquová / Lleyton Hewitt
  – Flavia Pennettaová / Simone Bolelli
  – Sabine Lisická / Nicolas Kiefer
  – Dominika Cibulková / Dominik Hrbatý
  – Sie Su-wej / Lu Jan-sun

Skupina A

Tabulka

Austrálie - Německo

USA - Slovensko

Austrálie - Slovensko

USA - Německo

USA - Austrálie

Německo - Slovensko

Skupina B

Tabulka

Francie - Tchaj-wan

Rusko - Itálie

Francie - Itálie

Rusko - Tchaj-wan

Rusko - Francie

Itálie - Tchaj-wan

Finále

Vítěz skupiny A - Vítěz skupiny B

Vítěz

Externí odkazy 
 
 Oficiální web

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2009